Les mots pusillus, pusilla et pusillum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « tout petit, nain ».

En taxonomie, les mots pusillus, pusilla et pusillum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pusillus, pusilla, pusillum.

Notes et références 

Épithète spécifique